Mužská dvouhra Antalya Open 2019 probíhala ve druhé polovině června 2019. Do singlové soutěže antalyjského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl bosenský tenista Damir Džumhur, který ve čtvrtfinále skrečoval Australanu Jordanu Thompsonovi.

Vítězem se stal 24letý nenasazený Ital Lorenzo Sonego, jenž ve finále zdolal 19letého Srba Miomira Kecmanoviće po třísetovém průběhu 6–7, 7–6 a 6–1. Ve druhém setu přitom odvrátil mečbol. Sonego, sedmdesátý pátý hráč žebříčku, si tak v souboji finálových debutantů připsal premiérové turnajové vítězství na okruhu ATP Tour. Před anatalyjským turnajem nevyhrál žádné utkání na trávě a do Turecka přijížděl se sérií šesti proher.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Antalya Open
ATP Tour 2019
Tenis v Turecku v roce 2019